Somerset, Inglaterra
 Somerset (série de televisão), série de televisão exibida pela NBC entre 1970 e 1976

Estados Unidos:
 Somerset (Kentucky)
 Somerset (Maryland)
 Somerset (Nova Jérsei)
 Somerset (Ohio)
 Somerset (Pensilvânia)
 Somerset (Texas)
 Somerset (Wisconsin)